Marbach est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Jean Marbach, un professeur de théologie et un chef de l'Église luthérienne de Strasbourg au ,
 Christian Marbach, un chef d'entreprise et haut fonctionnaire français, 
 Georges Marbach, un spéléologue français, écrivain et constructeur de matériel sportif à Pont-en-Royans,
 Philippe Marbach, un professeur de théologie de Strasbourg au , fils de Jean Marbach.

Toponymes 
 
 Marbach, localité suisse de la commune d'Escholzmatt-Marbach, dans le canton de Lucerne,
 Marbach, commune suisse du canton de Saint-Gall,
 Marbach am Neckar, commune allemande du Bade-Wurtemberg,
 Abbaye de Marbach, une ancienne abbaye du Haut-Rhin.

Homonymie